Nelson Strait ist der Name folgender Meerengen:

 Nelson Strait (Chile), Región de Magallanes y de la Antártica Chilena
 Nelson Strait (Südliche Shetlandinseln), Antarktika